Соревнования в плавании на 100 метров брассом (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года проводились с 28 по 29 июля в Палау Сан Жорди. Приняли участие 77 спортсменов из 68 стран.

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Заплыв 7

Заплыв 8

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Омега   (PDF)
  Заплывы  (PDF)
 Полуфиналы   (PDF)
 Финал   (PDF)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2013